Dies ist eine Liste der deutschen Landkreise und Städte mit ihren Kfz-Kennzeichen. In ihr werden die Verwaltungsbezirke in Deutschland aufgeführt und die dazugehörenden gültigen, aber auch die aufgehobenen Unterscheidungszeichen aufgelistet.

Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummer 

Die ein bis drei Buchstaben am Anfang eines Kennzeichens der Bundesrepublik Deutschland werden offiziell als Unterscheidungszeichen, die folgende Buchstaben-/Ziffernkombination offiziell als Erkennungsnummer bezeichnet. Die Regelungen zur Festlegung und Aufhebung der Unterscheidungszeichen sowie zur Vergabe von Kfz-Kennzeichen und Erkennungsnummern finden sich im § 8 sowie in den Anhängen 2 und 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Hinweise 
Die Unterscheidungszeichen der aufgelösten Landkreise werden bei allen Nachfolgekreisen und kreisfreien Städten aufgeführt.

Zum Rechtsnachfolger des am 1. Januar 1975 aufgelösten Rhein-Wupper-Kreises mit dem Kürzel OP für dessen damalige Kreisstadt Opladen wurde der Rheinisch-Bergische Kreis bestimmt. Die Stadt Leverkusen hat sich für die Neuvergabe des Unterscheidungszeichens OP entschieden, da Opladen heute ein Stadtteil von Leverkusen ist. Somit wird dieser aufgelöste Kreis sowohl beim Rheinisch-Bergischen Kreis als auch bei der kreisfreien Stadt Leverkusen aufgeführt.

Alle Landkreise (in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein Kreise) und alle kreisfreien Städte (in Baden-Württemberg Stadtkreise) sind Verwaltungsbezirke, denen die Zulassung der Kraftfahrzeuge und deren Anhänger obliegt. Dennoch gibt es weitere Städte und eine Gemeinde (Büsingen am Hochrhein), die eigene Zulassungsbehörden haben. Alle diese Städte werden separat aufgelistet, wenn sie heute noch über diese Behörde verfügen. Städte, denen zu keinem Zeitpunkt seit der Einführung der Unterscheidungszeichen am 1. Juli 1956 ein Kürzel zugewiesen wurde, werden weder in der ersten noch in der letzten Spalte aufgeführt.

Abkürzungen 
 kfSt: kreisfreie Stadt
 Lkr: Landkreis
 Stkr: Stadtkreis

In der ersten Spalte werden diese Abkürzungen nicht angewandt. Weitere Abkürzungen (für Gemeinde, Kreis, Region usw.) werden nicht benutzt.

Zu den Spalten 
1: Landkreis/Stadt heute

In der ersten Spalte stehen die heutigen Zulassungsbezirke (alle Landkreise/Kreise, alle kreisfreien Städte/Stadtkreise, einzelne Städte mit Sonderrechten in den Ländern Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland sowie die Gemeinde Büsingen am Hochrhein).

2: Bundesland

In der zweiten Spalte wird das jeweilige Land (Bundesland) gelistet.

3: UZ (= Unterscheidungszeichen)

In der dritten Spalte stehen die Unterscheidungszeichen (UZ). Aktuell gültige Unterscheidungszeichen werden in fetter Schrift dargestellt. Die aufgehobenen und nicht im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung reaktivierten Unterscheidungszeichen werden kursiv dargestellt. Die Unterscheidungszeichen, die in einem Landkreis, der nicht der Rechtsnachfolger ist, reaktiviert werden, sind kursiv in fetter Schrift dargestellt.

4: Erstvergabe

In der vierten Spalte werden die Vergabezeiträume der unterschiedlichen Kürzel nachgehalten. Dabei steht bei den aktuellen Kürzeln der Landkreise und kreisfreien Städte selbstverständlich kein Enddatum. Bei den im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder zugelassenen Unterscheidungszeichen stehen hier nicht die aktuellen Daten der erneuten Vergabe, sondern die Daten für die Erstvergabe.

5: Neuverg. (Neuvergabe)

In der fünften (vorletzten) Spalte stehen die Daten des Tages, ab dem die jeweiligen Altkürzel wieder vergeben wurden oder voraussichtlich wieder vergeben werden.

Die Eintragungen haben folgende Bedeutungen:
 aktiv: Das Unterscheidungszeichen wird für einen weiteren Zulassungsbezirk (eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis) genutzt und steht in diesem Zulassungsbezirk nicht zur Verfügung.
 kommt: Das Unterscheidungszeichen wird wieder eingeführt. Der Termin steht noch nicht fest.
 nein: Die Einführung des Unterscheidungszeichens wurde abgelehnt.
 offen: Es gibt noch keine Angaben.

Auch bei den mit nein gekennzeichneten Unterscheidungszeichen ist eine spätere Neuvergabe nicht ausgeschlossen.

6: Landkreis / Stadt früher

In der sechsten Spalte stehen alle ehemaligen Verwaltungseinheiten, die für den jeweiligen Landkreis oder die jeweilige Stadt maßgeblich sind. Die Angaben werden den Kürzeln und Daten zugeordnet. Die erste Zeile bleibt dort jeweils frei, weil sie die aktuelle Verwaltungseinheit betrifft.

7: Ausgeber, Nichtausgeber

In der letzten Spalte steht zunächst der Rechtsnachfolger. In den Fällen, in denen er das aufgeführte Unterscheidungszeichen ausgibt, steht er in Normaldruck.

Gibt es weitere Landkreise oder kreisfreie Städte, in denen dieses Unterscheidungszeichen ausgegeben wird, werden diese hinter dem Wort auch in Normaldruck aufgeführt.

Steht der Rechtsnachfolger in der Spalte kursiv, so gibt er das angegebene Unterscheidungszeichen nicht aus. Wird aber das angegebene Unterscheidungszeichen in mindestens einem anderen Verwaltungsbezirk ausgegeben, folgt dieser hinter aber.

Steht der Rechtsnachfolger nicht in der letzten Spalte, (weil es die in der ersten Spalte genannte Verwaltungseinheit ist,) gibt es allerdings einen Verwaltungsbezirk, in dem das erwähnte Unterscheidungszeichen ausgegeben wird, folgt dieser hinter nur.

Listen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Gesamtübersicht zur Kennzeichenliberalisierung

Siehe auch 
 Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland
 Liste aller Kfz-Kennzeichen der Bundesrepublik Deutschland
 Liste aller deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Gebietseinteilung
 Kennzeichenliberalisierung
 Ostzonenverzeichnis der deutschen Kfz-Kennzeichen
 Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen mit einer Einteilung nach Kategorien
 Liste der deutschen Kfz-Kennzeichen, die nicht mehr ausgegeben werden
 Gültigkeitsbeginn der deutschen Kfz-Kennzeichen
 Entwürfe für die Kfz-Kennzeichen in Deutschland

Weblinks 
 siehe Neuigkeiten (oben links), dort ganz oben: Kennzeichenliberalisierung – die Chronik des Geschehens

Landkreiseundstadte
Landkreiseundstadte